Уабассо:

 Уабассо — город в округе Редвуд, штат Миннесота, США.
 Уабассо — статистически обособленная местность в округе Индиан-Ривер, штат Флорида, США.

См. также 
 Уабассо-Бич